Corre steht für:

 Corre, Gemeinde in Frankreich
 Automobiles Corre, französischer Automobilhersteller
 J. Corre et Compagnie, französischer Automobilhersteller
 Corre-La Licorne, französischer Automobilhersteller

Corre ist der Familienname folgender Personen:
 Jay Corre (1924–2014), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Jean-François Le Corre (* 1965), französischer Filmproduzent
 Jean-Marie Corre (1864–1915), französischer Radsportler und Unternehmer
 Joseph Corre (* 1967), britischer Modedesigner
 Pascal Le Corre (* 1959), französischer Pianist und Musikpädagoge
 Pierre Le Corre (* 1990), französischer Duathlet und Triathlet
 Valérie Corre (* 1967), französische Politikerin

Siehe auch:
 Tex Lecor (Paul Lecorre; 1933–2017), kanadischer Singer-Songwriter, Moderator und Maler